Classe Yorktown – cannoniera
 Classe Yorktown – portaerei